Лапуэбла-де-Лабарка () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Риоха-Алавеса. Занимает площадь 5,99 км². Население — 882 человека (на 2008 год). Расстояние до административного центра провинции — 51 км.

История 
Город основан в 1631 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 labarca.iespana.es/
 Lapuebla de Labarca en Google Maps

Муниципалитеты Алавы